Twee gemeenten in Tsjechië:
Citov (okres Přerov)
Cítov (okres Mělník)